Георгако́пулос () — греческая фамилия. Известные носители:

 Георгакопулос, Константинос (1890—1973) — греческий юрист, политик, государственный деятель, премьер-министр (1958).
 Георгакопулос, Панайотис (в монашестве Игнатий; род. 1956) — митрополит Элладской православной церкви.